Blesken ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Heinrich Blesken (1874–1959), westfälischer Autor und Heimatforscher
 Julia Blesken (* 1976), deutsche Schriftstellerin